O termo Barbudo pode referir-se a:
 Indivíduo que usa barba
Barbudo (cão) - uma raça canina brasileira que ainda não é reconhecida pela CBKC e sofre risco de extinção.
Barbudo (Vila Verde) - uma freguesia portuguesa do concelho de Vila Verde, Portugal
 Barbudos - designação comum a alguns grupos indígenas do Brasil

Nomes compostos 
 Barbudo-rajado - uma ave
 Parati-barbudo - um peixe

Desambiguação